Diese Liste von Projekten und Programmen Gewaltprävention/Soziales Lernen erfasst konkrete, bekannte Vorhaben im Feld Schule bzw. im Bereich „Arbeit mit jungen Menschen im Schulalter“ aus dem deutschsprachigen Raum.

Nicht erfasst wurden Projekte spezifisch für den Vorschulbereich bzw. in Kindertagesstätten, spezielle Projekte aus dem Bereich  Gefängnis bzw. Justiz, sowie Programme (nur) für Eltern und für Erwachsene.

zu den Abkürzungen in den Spalten 5 und 6:

Präventionsart
 1 = primäre oder universelle P. (Polizei: Generalprävention)
 2 = sekundäre oder selektive P. (Polizei: situative Prävention)
 3 = tertiäre oder indizierte P.

Ebenen (gem. Olweus)
 F = Fall oder Einzelschüler
 G = Gruppe oder Klasse oder Kurs
 H = Einrichtung, Schule, Institution, Haus bzw. Heim

Siehe auch 
Gewalt an Schulen

Literatur 
 Lüter, A. (2018) Gewaltprävention an Schulen: Konzepte, Befunde, Handlungsansätze. Berlin: Landeskommission Berlin gegen Gewalt
 Büchner, R. (2018) Gewaltprävention und soziale Kompetenzen in der Schule. (R. Büchner, H. Cornel & St. Fischer) Stuttgart: Kohlhammer 
 Schubarth, W. (2019) Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. Stuttgart: Kohlhammer
 Günther, M. (2021) Gewalt an Schulen - Prävention. Erprobte Programme, Positionen und Praxis-Projekte. Heidelberg: Springer ISBN (E-Book) 978-3-658-32579-4

Weblinks 
 Website des Fördervereins Kinderschutzprogramm
 Deutsches Forum für Kriminalprävention
 Einfühlsam statt gewaltsam. Band 1: Sachanalysen und didaktische Überlegungen.  Band 2: Arbeitsblätter
 Nordwestdeutsches Präventionsforum

Einzelnachweise 

Gewaltprävention/Soziales Lernen